Collar hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Adorno
Collar o pectoral, adorno para el cuello o la parte superior del pecho
Collar de la Sacerdotisa del Sol, collar celtíbero de arcilla datado en el 
Collar de la Inquisición española, adornado con diamantes y esmeraldas
Collar usej, talismán relacionado con Hathor
Collar de la Independencia, máxima condecoración de Catar
Torque (collar)
Collar de japor, ficción.

Literatura
El collar de la paloma o Tawq al-hamāma es una obra en prosa del  escrita por Ibn Hazm
El caso del collar, historieta creada por Edgar Pierre Jacobs
The Green Collar Economy, libro más emblemático de Van Jones
El collar, cuento escrito por Guy de Maupassant

Personas
Enrique Collar, futbolista español de los años 50 y 60 del Atlético de Madrid.
Joaquín Collar Serra, militar y aviador español del primer tercio del .
Homer Collar Skeels (1873-1934), agrónomo y botánico estadounidense
Daniel Collar Castelao, atleta especializado en lanzamiento de disco
Juan José Jiménez Collar, exfutbolista 
Alceu Collares, abogado y político brasileño

Cine y televisión
White Collar, serie de televisión de USA Network
White Collar Blue, drama policíaco australiano
La dama del collar, película argentina 
Collar de Esmeraldas, telenovela argentina

Animales
Lagarto de collar de la gran cuenca
Chaetodon collare, especie de pez 
Parascyllium collare, especie de elasmobranquio orectolobiforme de la familia Parascylliidae

Coleópteros 
Exosoma collare
Imatidium collare
Paracrothinium collare
Tetraonyx collare

Otros 
La muchacha del collar de perlas, pintura del artista Johannes Vermeer realizada en torno a 1664
Collar (finanzas), instrumento financiero utilizado para cubrir los riesgos de movimientos de los tipos de interés.
Cuello isabelino, veterinaria
Asunto del collar, estafa 
Aeródromo Barberán y Collar, antigua instalación aeronáutica militar localizada en las afueras de Alcalá de Henares (Madrid)
Collar de perlas (sexualidad)